VM i curling 1979 henviser til flere artikler:

Silver Broom 1979 – mændenes VM.
VM i curling 1979 (kvinder)